Palacio del Duque de Uceda puede referirse a:
 Palacio del Duque de Uceda, también conocido como palacio del Marqués de Salamanca o palacio de Medinaceli, edificio desaparecido de Madrid, que se encontraba en la plaza de Colón.
 Palacio de los Consejos, también conocido como palacio del duque de Uceda o palacio de Uceda, edificio de Madrid situado en la calle Mayor.